Kelly Miller (né le  à Toledo, Ohio aux États-Unis) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace.

Carrière de joueur
Joueur américain évoluant dans les ligues professionnelles mineures d'Amérique du Nord. Depuis ses débuts en 2000-2001, il a joué dans 4 ligues différentes et 10 clubs.

Il s'aligne maintenant pour les Nailers de Wheeling dans la East Coast Hockey League.

Statistiques
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1996-1997 ||Blackhawks de Waterloo ||USHL ||6 ||1 ||1 ||2 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1997-1998 ||Freeze de Chicago ||NAHL ||43 ||24 ||18 ||42 ||132 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1998-1999 ||Buccaneers de Des Moines ||USHL ||51 ||15 ||17 ||32 ||126 ||13 ||3 ||0 ||3 ||38
|-
|1999-2000 ||Buccaneers de Des Moines ||USHL ||11 ||3 ||2 ||5 ||33 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1999-2000 ||Barons de Cleveland ||NAHL ||34 ||20 ||11 ||31 ||127 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2000-2001 ||Storm de Toledo ||ECHL ||56 ||7 ||8 ||15 ||82 ||3 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2001-2002 ||Komets de Fort Wayne ||UHL ||50 ||9 ||10 ||19 ||44 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2001-2002 ||Storm de Toledo ||ECHL ||4 ||0 ||0 ||0 ||14 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2002-2003 ||Komets de Fort Wayne ||UHL ||5 ||0 ||0 ||0 ||19 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2002-2003 ||Saints de San Angelo ||LCH ||33 ||9 ||10 ||19 ||42 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2002-2003 ||Cyclones de Cincinnati ||ECHL ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2003-2004 ||IceHogs de Rockford ||UHL ||67 ||18 ||26 ||44 ||120 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|rowspan="2"|2004-2005 ||Tarantulas de Topeka ||LCH ||7 ||0 ||1 ||1 ||4 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|Gorillas d'Amarillo ||LCH ||52 ||9 ||13 ||22 ||52 ||9 ||1 ||4 ||5 ||12
|-
|2005-2006 ||Komets de Fort Wayne ||UHL ||52 ||12 ||18 ||30 ||92 ||5 ||2 ||2 ||4 ||5
|-
|2006-2007 ||Havoc de Huntsville ||SPHL ||29 ||7 ||10 ||17 ||93 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|rowspan="2"|2006-2007 ||Komets de Fort Wayne ||UHL ||7 ||0 ||1 ||1 ||2 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|Hounds de Chicago ||UHL ||17 ||3 ||3 ||6 ||28 ||5 ||1 ||2 ||3 ||6
|-
|2007-2008 ||Nailers de Wheeling ||ECHL ||31 ||4 ||6 ||10 ||54 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 ||Nailers de Wheeling ||ECHL ||39 ||7 ||11 ||18 ||45 ||7 ||0 ||1 ||1 ||10

Notes et références

Voir aussi

Naissance en mars 1979
Naissance à Toledo (Ohio)
Joueur américain de hockey sur glace
Joueur du Storm de Toledo
Joueur des Komets de Fort Wayne
Joueur des Saints de San Angelo
Joueur des Cyclones de Cincinnati (ECHL)
Joueur des IceHogs de Rockford
Joueur des Tarantulas de Topeka
Joueur des Gorillas d'Amarillo
Joueur du Havoc de Huntsville
Joueur des Hounds de Chicago
Joueur des Nailers de Wheeling
Attaquant de hockey sur glace